Frank ou Frankie Howard sont des noms pouvant désigner:

Journalisme
 (1826-1872), éditeur américain
Frank Howard (1931-2008), journaliste et chroniqueur canadien

Homme politique
 (1861-1935), homme politique britannique
 (1873-1933), homme politique américain de l'État de New York
Frank Howard (1925-2011), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1938-2020), homme politique américain de Louisiane

Sport
 (1909-1996), entraîneur américain de football américain
 (1923-2007), joueur australien de football australien
 (1931-2007), joueur anglais de football
 (né en 1936), entraîneur amércain de baseball

Autres
 (c. 1805-1866), artiste-peintre anglais
 (1888-1934), architecte anglais
 (1903-1997), mycologue américain

Voir aussi
 (1871-1932), fonctionnaire et conseiller britannique

Howard, Frank